Bellschan von Mildenburg ist der Familienname folgender Personen: 

 Albert Bellschan von Mildenburg (1954–2018), deutscher Manager
 Anna Bellschan von Mildenburg (1872–1947), österreichische Opernsängerin (Sopran), siehe Anna von Mildenburg